Den anden generation (generation II) af Pokémon-franchisen introducerede 100 fiktive arter i de japanske Game Boy Color-spil Pokémon Gold og Silver fra 1999. Nogle Pokémon fra denne generation, så som Togepi og Ho-Oh, var tidligere blevet introduceret i TV-serien, inden spillene var udkommet. To ny typer (Mørke og Stål) blev introduceret i spillet, hvilket betød, at der nu var 17 typer i det hele.
ho-
Den følgende liste beskriver de 100 Pokémon fra generation II i samme rækkefølge som spillets National Pokédex. Den første Pokémon, Chikorita, er nummer 152 og den sidste, Celebi, er nummer 251. Alternative former, som ændrer Pokémonernes type er inkluderet. Megaudviklinger og regionalle former er på siden for den generation, som de blev introduceret i.

Liste over Pokémon

Referencer 

Pokémon
Figurer fra Pokémon